20. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 21 marca 1992 roku w Bostonie, w USA.

Rezultaty

Seniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorki

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 GBRathletics

1992 w lekkoatletyce
1992
Lekkoatletyka w Stanach Zjednoczonych
1992 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Bostonie